Karlín – dzielnica Pragi
 Karlin – dzielnica (sołectwo) miasta Zawiercie w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim
 Karlin (Skała nad Wsią) – skała w Karlinie w województwie śląskim
 Karlin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Karlin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski